Мопертюи, Пьер Луи де (1698—1759) — французский математик, естествоиспытатель, механик, астроном, физик и геодезист.
 Мопертюи — крупный древний ударный кратер в гористой местности к северу от Залива Радуги на видимой стороне Луны.
 Принцип Мопертюи — принцип эволюции систем в классической механике.